Zeppelina är ett släkte av ringmaskar. Zeppelina ingår i familjen Ctenodrilidae. 

Den mest kända arten är Zeppelina monostyla som upptäcktes i havsvattenakvarier. Det ursprungliga utbredningsområdet antas vara Medelhavet. Arten når en längd av 3 till 4 mm. Hos ringmasken förekommer asexuell förökning.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Zeppelina